Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 304 dans le monde.

 Route fédérale 304 en Allemagne
 Route 304 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 304 en Finlande
 Route nationale 304 en France
 Autoroute A304 en France
  dans certains départements, en France